Casablanca (span. für weißes Haus) steht für: 

 Casablanca, eine Stadt in Marokko
 Casablanca (Chile), eine Gemeinde in Chile
 Casablanca (Uruguay), eine Ortschaft in Uruguay
 Casablanca (Film), ein Film aus dem Jahre 1942
 Casablanca (Album), ein 1987 erschienenes Album der Band City
 Casablanca (Lied), ein 1987 erschienenes Lied der Band City
 Casablanca (Zigaretten), eine Marke der Tabakregie
 Casablanca (Band), eine US-amerikanische Rockband
 (42776) Casablanca, Asteroid des Hauptgürtels
 USS Casablanca (CVE-55), ein Geleitflugzeugträger
 Casablanca Record & FilmWorks, ein 1976 entstandenes US-amerikanisches Medienunternehmen
 Casablanca Records, eine US-amerikanische Schallplattenfirma
 Casablanca (Motorjacht), auch MY Casablanca, Stapellauf 2016

Casablanca ist der Familienname folgender Personen:

 İman Casablanca (* 1999), marokkanisch-türkische Schauspielerin und Model

Siehe auch:

 Grand Casablanca, Verwaltungsregion in Marokko
 Casa Blanca
 Casablancas
 Casabianca